Иван Павлович Жуков (январь , деревня Гоняки (Гоняково) Егорьевской волости Бельского уезда Смоленской губернии — , ) — советский государственный и партийный деятель. Член РСДРП с 1909. Член ЦК ВКП(б) в 1925—1937. Нарком местной промышленности РСФСР в 1936—1937.

Биография 
Учился 3 года в сельской школе, 1,5 года на вечерних общеобразовательных курсах, 1 год в Лутугинском Народном Университете в Петербурге. До 16 лет жил с родителями и работал в хозяйстве отца. Ученик столярной мастерской. 

В 1909—1915 работал на заводах в Риге и Петербурге. В 1912 г. призван в армию, вскоре демобилизован по болезни. С 1915 г. — профессиональный революционер, партийный, профсоюзный и хозяйственный деятель.

Член РК РСДРП в Петербурге в 1914—1916 годах.

Член Союза деревообделочников в 1916—1917 годах.

Член Петросовета и ВЦИК в 1917—1918.

Председатель Верховного ревтрибунала ВЦИК в Петрограде (1-й состав) до 18 июня 1918 г. , кандидат в члены Верховного ревтрибунала ВЦИК.

В 1918—1921 годах в органах ВЧК.

Комиссар Хозяйственно-материального Управления НКПС РСФСР с июля 1921 г. до мая 1922 г.

Председатель правления Электротреста слабого тока в Ленинграде с мая 1922 до апреля 1928 г.

Председатель СНХ Ленинградской области с апреля 1928 до апреля 1929 г.

Председатель правления Государственного электротреста (ГЭТ) с апреля 1929 г. до января 1930 г.

Председатель правления Всесоюзного электрообъединения (ВЭО) с января 1930 до 1931 г.

Член Президиума ВСНХ СССР с 11 декабря 1929 до 17 января 1932 г.

Начальник Главэнергопрома ВСНХ СССР с 1931 до января 1932 г.

Заместитель наркома тяжелой промышленности СССР с 17 января 1932 до 11 июня 1933 г.

Начальник Главэнергопрома НКТП СССР с января 1932 до июня 1933 г.

Зам. наркома связи СССР с июня 1933 по сент. 1936.

С 19.10.1936 нарком местной промышленности РСФСР.

Арестован 21 июля 1937 года. 29 октября 1937 года приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 30 октября 1937 года. Похоронен в Москве на Донском кладбище.

Определением ВК ВС СССР от 14 марта 1956 года. реабилитирован.

Прочие сведения 

 01.06.1956 семье назначена персональная пенсия, см. личное дело в комиссии по персональным пенсиям при СМ СССР (ГАРФ. Ф. 10249. Оп. 4. Д. 4071).

Награды 
 Орден Ленина (9.4.1931).
 Знак Почетный работник ВЧК-ОГПУ (XV)

Примечания

Источники 
 Архив ВЧК/ Отв. Ред. В.Виноградов, А.Литвин, В.Христофоров. М.: Кучково поле, 2007. С. 675—676.
 Убежденный большевик и враг народа 
 Библиотека — люди и книги www.az-libr.ru/index.shtml? Persons&70B/b6310cc5/0001/956f94ea
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 http://www.knowbysight.info/ZhZZ/02600.asp

Родившиеся в Бельском уезде
Члены ЦИК СССР
Члены ЦК КПСС
Народные комиссары РСФСР
Чекисты
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1937 году
Казнённые политики
Посмертно реабилитированные в СССР

Делегаты VI съезда РСДРП(б)
Делегаты XIV съезда ВКП(б)
Делегаты XV съезда ВКП(б)
Делегаты XVI съезда ВКП(б)
Делегаты XVII съезда ВКП(б)
Похороненные в общих могилах Донского кладбища
Репрессированные в СССР